Davino – variante del nome proprio di persona italiano maschile Davide
Duilio Davino – calciatore messicano
Eduardo Davino – vescovo cattolico italiano